Cary (Carolina del Nord)
 Cary (Illinois)
 Cary (Mississipí)